Greifenberg kan syfta på följande platser:

Polen 

 Gryfice, powiathuvudort, Västpommerns vojvodskap, Powiat gryficki,

Tyskland 

 Greifenberg, ort och kommun, Bayern,

Österrike 

 Greifenberg (berg), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar